Dies ist eine Liste der Städte und Gemeinden in der Deutschen Demokratischen Republik, alphabetisch geordnet.

In der Tabelle sind alle Städte und Gemeinden ab 3000 Einwohnern mit Stand vom 1. Januar 1970 aufgeführt, mit Angabe des zugehörigen Kreises und Bezirks sowie der Einwohnerzahl. Die Zahlen stammen aus dem Ortslexikon der DDR, Ausgabe 1971.

Siehe auch 
 Liste der größten Städte in der DDR

DDR